Count steht für:
 engl. Grafentitel außerhalb Großbritanniens, siehe Earl
 The Count US-amerikanischer Film (1916) von Charlie Chaplin, siehe Der Graf (Film)
 the count!, Studioalbum (Verve 1952), siehe Count Basie
 The Count, Heimcomputer-Textadventure (1979), siehe Scott Adams (Spieleentwickler)
 Count (Baseball), Begriff aus dem Baseball
 COUNT, Aggregatfunktion bei Datenbankabfragen, siehe SQL
Count ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Count Basie, Jazz-Musiker
 Count Basic, Drum-and-Bass-Band
 Count Grishnackh, das Pseudonym des Musikers Varg Vikernes
 Henry Fitz-Count, 1. Earl of Cornwall († 1222), englischer Adliger 

Siehe auch:
 Comte
 Countess
 Counter